Mado kan sufta på:

 Mado, ort i Burkina Faso
 Mado (Södra Chungcheong), ö i Sydkorea
 Mado (Södra Gyeongsang), ö i Sydkorea